Борье — многозначный термин.

Населённые пункты 
В Албании:
 Борье — село в общине Шиштевац округа Кукес области Кукес.

В Боснии и Герцеговине:
 Борье — село в общине Фоча республики Сербской.

В Словении:
 Борье — село в общине Загорье-об-Сави региона Засавска.

В Хорватии:
 Борье — село в общине Калник Копривницко-Крижевацкой жупании.

В Черногории:
 Борье — село в общине Жабляк.

Фамилия 
 Борье, Морис — французский киноактёр.

См. также 
 Борья — гора в республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Борьё — топоним (Франция).